Preston, ciutat d'Anglaterra al comtat de Lancashire
 Preston (Connecticut)
 Preston (Geòrgia)
 Preston (Idaho)
 Preston (Iowa)
 Preston (Kansas)
 Preston (Maryland)
 Preston (Minnesota)
 Preston (Missouri)
 Preston (Nebraska)
 Preston-Potter Hollow, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Lake Preston, població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Preston North End Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Preston a Lancashire
 Preston Sturges (Chicago, 1898 - Nova York, 1959), guionista i director de cinema estatunidenc 
 Billy Preston (Houston, Texas, 1946 - Scottsdale, Arizona, 2006), músic estatunidenc de soul
 Chanel Preston
 Douglas Preston (Cambridge, Massachusetts, 1956), escriptor estatunidenc
 Paul Preston (Liverpool, 1946), historiador hispanista d'origen britànic
 Simon Preston (Bournemouth, 1938), organista i director de cors anglès